Die Saison 2007 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 14. März 2007 und dem 24. Juni 2007 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Real de Banjul Football Club zum achten Mal gewinnen konnte.

Dadurch, dass in der Saison 2008 die Anzahl der Vereine in der Liga auf zwölf erhöht wurde, mussten Sea View FC und Steve Biko FC nicht absteigen.

Abschlusstabelle* 

|}

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007